Jméno Eduard I. nosilo několik panovníků:

 Eduard I. Starší (cca 870–924) – anglosaský král (899–924)
 Eduard I. Dlouhán (1239–1307) – anglický král (1272–1307)
 Eduard I. Výřečný (1391–1438) – portugalský král (1433–1438)
 Eduard I. z Baru (1295–1336) – barský vévoda (1302–1336)